La classe I peut désigner :
 la , ou classe Acheron, une classe de destroyers de la Royal Navy construits peu avant le début de la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de destroyers de la Royal Navy construits peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe , une classe de chemin de fer d'Amérique du Nord, définie par l'.